Kantstraße steht für:

 Kantstraße (Berlin)
 Kantstraße (Leipzig)
 Kantstraße (Weimar)

Siehe auch:

 Neue Kantstraße, Berlin